Rolette Revilliod (†1626), avant-dernière « sorcière » brûlée vive à Genève
 Gustave Revilliod (1817-1890), archéologue, et politique genevois
 Pierre Revilliod (1883-1954), naturaliste genevois